Graben puede referirse a lo siguiente:

Graben, una fosa tectónica.

Graben, un municipio en Suiza.